Pristomerus aka () — вид мелких наездников-ихневмонид (Ichneumonidae) рода Pristomerus из подсемейства Cremastinae. Африка: Берег Слоновой Кости, Уганда.

Описание 
Мелкие наездники со стройным телом, брюшко сжато с боков, длина тела 3,5 мм, длина усика 2,6 мм, длина переднего крыла 2,6 мм. Усики с 23-25 члениками жгутика. Основная окраска тела чёрная, третий тергит брюшка сбоку желтовато-оранжевый (скапус, мандибулы и ноги жёлтые). Формула щупиков 5:4 (5 нижнечелюстных и 4 нижнегубных члеников).
Наличник отделён от лица канавкой. В нижней части задних бёдер есть зубец. Близ основания 2-го тергита брюшка развиты тиридии. Предположительно, паразиты скрытоживущих гусениц мелких бабочек (Lepidoptera).
Вид был впервые описан выделен в 2015 году южноафриканскими гименоптерологами Паскалем Руссе (Pascal Rousse; Natural History Department, Южноафриканский изико-музей, Кейптаун, ЮАР) и Симоном ван Ноортом (Simon van Noort; Department of Biological Sciences, Кейптаунский университет, Rondebosch, ЮАР).

Примечания

Литература 
 
  http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2013.49

Ссылки 
 

Cremastinae
Животные, описанные в 2015 году
Насекомые Африки
Эндемики Африки
Паразиты насекомых